Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2002 () — 24-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 31 августа по 8 сентября 2002 года на стадионе «Rot Weiss Köln Hockey Club» в городе Кёльн (Германия).

Победителями Трофея чемпионов (в 6-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 3:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 4:3.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Олимпийских играх 2000, 3-е место на чемпионате мира 2002
  — 2-е место на чемпионате мира 2002
  — 4-е место на чемпионате мира 2002
  — 5-е место на чемпионате мира 2002
  — 1-е место на Champions Challenge 2001

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2002 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2002 на сайте todor66.com

2002
Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
Спорт в Германии в 2002 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Кёльне